Corino ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Corino (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Karl Corino (* 1942),  deutscher Schriftsteller
 Steve Corino (* 1973), kanadischer Wrestler